

Hydronyme 
 Le Rongeant est une rivière française du département Haute-Marne de la région Champagne-Ardenne et un affluent gauche/droit de la Marne, c'est-à-dire un sous-affluent du fleuve Seine.

Toponyme 
 Noncourt-sur-le-Rongeant est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.

Intercommunalité 
 La communauté de communes du Val du Rongeant est une ancienne structure intercommunale française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.